Второй сезон американского телесериала «Инстинкт», премьера которого состоялась на канале CBS 30 июня 2019 года, а заключительная серия сезона выйдет 25 августа 2019 года. Данный сезон состоит из 11 серий.

Сюжет 
Сериал основан на книге Джеймса Паттерсона «Убийственные игры». Бывший агент ЦРУ Дилан Рейнхарт вышел на покой и ведет спокойный образ жизни, позабыв тяготы службы. Теперь он заслуженный профессор и писатель. Однако обстоятельства вынуждают его вновь вернуться к своим обязанностям, когда Департамент полиции Нью-Йорка вдруг обращается за помощью. Дилан Рейнхарт должен найти и остановить серийного убийцу, наводящего ужас на город.

В ролях

Основной состав 

 Алан Камминг - Дилан Рейнхарт
 Бояна Новакович - Элизабет" Лиззи " Нидхэм
 Дэниел Ингс - Эндрю" Энди " Уилсон
 Навид Эндрюс - Джулиан Кузенов
 Шарон Лил - Жасмин Гуден

Второстепенный состав 

 Трэвис Ван Винкл -  Райан Сток, детектив из Округ Гарфилд, Небраска, приезжает в Нью-Йорк для помощи в деле потенциального серийного убийцы.

Эпизоды

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
Телесезоны США 2019 года